Plashoeve (Lieshout) - monumentale boerderij in Lieshout, Nederland
 Vuile Plashoeve - monumentale boerderij in Kontich, België
 Chalet 'De plashoeve' - gemeente monument in Vinkeveen